

Коноваловка — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Коноваловка — село, Ріддерська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Коноваловка — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область

Див. також 
 Коновалівка